Барон Иван Карлович Сталь-фон-Гольштейн (1798—1868) — генерал от кавалерии, генерал-адъютант, командир 6-го армейского корпуса.

Биография 
Родился 10 июня 1798 года в имении Котцум, происходил из старинного баронского рода Эстляндской губернии, известного с XVI века. Образование получил в частном учебном заведении.

В военную службу вступил в 1814 году в конную артиллерию и 18 августа 1816 года был произведён в прапорщики 27-й конно-артиллерийской батареи. В 1826 году, будучи подпоручиком, назначен адъютантом к начальнику артиллерии 2-й армии генерал-лейтенанту К. Ф. Левенштерну и вскоре затем произведён в поручики.

В 1828—1829 годах принимал участие в кампании против турок на Дунае и в Болгарии, находился в сражениях при Силистрии, Кулевчи, Адрианополе, за боевые отличия был удостоен орденов св. Анны 3-й степени с бантом и св. Владимира 4-й степени с бантом, а также произведён в штабс-капитаны. В 1830 году переведён в гвардейскую конную артиллерию.

Во время кампании 1831 года против восставших поляков Сталь-фон-Гольштейн состоял при начальнике артиллерии действующей армии князе М. Д. Горчакове, участвовал в боях с повстанцами при Куфлеве, Минске, Ендржиеве, за отличие в сражении при Остроленке получил чин капитана, а за отличие при штурме Варшавы был произведён в полковники.

По окончании войны он командовал конной № 3 батарейной батареей 3-й гвардейской и гренадерской артиллерийской бригады.

В 1836 году Сталь-фон-Гольштейн был назначен командиром 3-й лёгкой батареи лейб-гвардии Конной артиллерии. 30 августа 1839 года произведён в генерал-майоры и назначен командиром 2-й бригады 1-й драгунской дивизии. С 24 августа 1842 года по 3 ноября 1847 года командовал лейб-гвардии Драгунским полком, после чего был назначен командиром 1-й бригады 2-й лёгкой гвардейской кавалерийской дивизии. 3 апреля 1849 года получил чин генерал-лейтенанта с назначением начальником 2-й лёгкой гвардейской кавалерийской дивизии.

25 сентября 1859 года Сталь-фон-Гольштейн был пожалован званием генерал-адъютанта, в 1861 году назначен командиром 6-го армейского корпуса, 23 апреля 1863 года произведён в генералы от кавалерии и затем командовал 2-м резервным корпусом.

В августе 1864 года назначен членом Комитета о раненых.

Скончался 11 октября 1868 года в Санкт-Петербурге, похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Среди прочих наград Сталь-фон-Гольштейн имел российские ордена:
 Орден Святой Анны 3-й степени с бантом (1828 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1829 год)
 Польский знак отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 4-й степени (1831 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1833 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1836 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (1 декабря 1838 года, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, № 5701 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1843 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1847 год)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1851 год)
 Орден Белого орла (1859 год)
 Орден Святого Александра Невского (10 августа 1864 года)

Иностранные ордена:
 Прусский орден Святого Иоанна Иерусалимского (1838 год)
 Прусский орден Красного орла 2-й степени со звездой (1851 год)
 Австрийский орден Железной короны 1-й степени (1853 год)
 Прусский орден Красного орла 1-й степени (1858 год)

Семья 
Жена (с 1841) — Мария Карловна Гербель (1820—1895), дочь генерала Карла Гербеля. По словам современника, г-жа Сталь «была не сколько хороша собой, сколько мила и добра, от нее все были в восторге. При полном отсутствии кокетства, она ко всем относилась с одинаковой любезностью и очаровывала своей простой, её любили все; но влюблённых в неё не было». После смерти мужа жила постоянно в Петергофе, где дом её был местом сбора всех офицеров-улан, на лето к ней съежилась все замужние дочери с мужьями и детьми, семья становилась величественной и дом служил источником неистощимых ресурсов.

В браке имела шесть дочерей — Марию (1842—1910; в замужестве графиня Тулуз-Лотрек), Елену (1843— ?; в замужестве княгиня Гагарина), Александру (1846—1922), Веру (1847— ?), Софью (1850— ?; в замужестве за В. А. Тройницким) и Елизавету (1861—1920; в замужестве за Н. И. Бобриковым), и двоих сыновей — Владимира (1853—1921; генерал—майор) и Алексея (1859—1941; генерал-лейтенант).

Примечания

Литература 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — М., 2009. — С. 522. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Ежегодник русской армии на 1870 год. Часть II. — СПб., 1870. — С. 75
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 2. — М., 2009. — С. 796. — ISBN 978-5-89577-144-0
 Потоцкий П. Столетие Российской конной артиллерии. 1794—1894. Приложения. — СПб., 1894. — С. 33—34
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 5 апреля. — СПб., 1868. — С. 96—97.
 
 Федорченко В. И. Свита российских императоров. Кн. 2. М—Я. — Красноярск—М., 2005. — С. 295. — ISBN 5-17-026483-6
 

Генералы от кавалерии (Российская империя)
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство
Кавалеры ордена Красного орла 2 степени
Кавалеры ордена Красного орла 1 степени
Кавалеры ордена Железной короны
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Артиллеристы Российской империи